Plàtan, qualsevol espècie arbòria del gènere Platanus, únic gènere de la família de les platanàcies (Platanaceae)
 Plàtan o Platanus x hispanica
 Plàtan (fruita), fruita, sinònim de banana
 Plàtan fals (Acer pseudoplatanus), arbre de la família de les aceràcies